Franciaország
Romagne, település Gironde megyében
Romagne, település Vienne megyében